New Harmony (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 New Harmony (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah.